5-й выпуск Велотон Берлин — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Берлина и его окрестностях. Гонка состоялась 31 мая 2015 года в рамках Европейского тура UCI 2015. Победу одержал нидерландский велогонщик Рамон Синкельдам из .

Участники 
Участие в гонке приняли 20 команд: 2 команды категории UCI WorldTeam -  и , 5 проконтинентальных и 12 континентальных команд, а также сборная Великобритании. Всего на старт соревнования вышли 115 гонщиков. До финиша доехали 105 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Велотон Берлин 2015 на FirstCycling
 
 
 
 
  

2015 год в велоспорте
Спорт в Германии в 2015 году
Май 2015 года